КрАЗ-214 — советский крупнотоннажный грузовой автомобиль повышенной проходимости с колёсной формулой . Предназначен для перевозки грузов и буксировки прицепов массой до 50 тонн.

История 
Автомобиль был создан в 1951 году на Ярославском автомобильном заводе (ЯАЗ), где и производился с 1956 по 1959 год под названием ЯАЗ-214. Затем производство было передано на Кременчугский автомобильный завод (КрАЗ).

КрАЗ-214 производился с 1960 до 1963 года. Основная масса выпущенных автомобилей использовалась в вооружённых силах и нефтегазовой промышленности. КрАЗ-214 также применялся для других целей, в частности, в качестве буксировщика самолётов в аэропортах.

Варианты и модификации 
 ЯАЗ-214 (КрАЗ-214) - базовая модель
 КрАЗ-214Б - модернизированный вариант 1962 года, отличался наличием бортовой электросети с напряжением 24 В и модернизированной подвеской, серийно выпускался с 1963 до 1967 года

Применение 

КрАЗ/ЯАЗ-214 являлся базовым шасси для следующего вооружения:
 понтонно-мостовой парк (ПМП);
 тяжёлый механизированный мост (ТММ);
 экскаваторы: Э-305В и ЭОВ-4421;
 бортовой автомобиль (тягач) для транспортировки расчётов тяжёлой артиллерии;
 пусковая установка тактических ракет ракетного комплекса 2К5 Коршун.

Дополнительная информация 
 Пусковая установка 2П5 с шестью ракетами 3Р7 тактического ракетного комплекса 2К5 «Коршун» на шасси КрАЗ-214 является экспонатом Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи
 в 2005 году восстановленный армейский бортовой КрАЗ-214 1960 года выпуска был установлен в экспозиции музея КрАЗ.

Примечания

Литература и источники 
 генерал-майор Н. Н. Степанов. Военные автомобилисты. М., ДОСААФ, 1968.

Ссылки 
 КрАЗ-214 // Энциклопедия советского автомобилестроения

Грузовые автомобили СССР
Автомобили Кременчугского автомобильного завода
Автомобили ЯАЗ